Князь Иван Дмитриевич Щербатов  (1795—1829)  — член Союза благоденствия, двоюродный брат Петра Чаадаева, друг детства Александра Грибоедова.

Биография
Сын князя Дмитрия Михайловича Щербатова (1760—1839) от брака его с Александрой Фёдоровной Глебовой (1766—1796). Воспитывался вместе с сёстрами Елизаветой (1791—1885),  Натальей (1795—1884) и кузенами Михаилом и Петром Чаадаевыми. Отец, Дмитрий Михайлович Щербатов (сын историка), был фактическим опекуном Петра Чаадаева (официальным опекуном состоял граф Николай Петрович Толстой). Иван Щербатов и Пётр Чаадаев познакомились и подружились в детстве.

Посещал лекции в Московском университете в качестве слушателя (с 1806), занимаясь, как и Александр Грибоедов, под руководством профессора И. Ф. Буле. Зачислен в студенты физико-математического отделения Московского университета (октябрь 1808). Учился и жил в Москве до января 1811 года, когда был отправлен в Санкт-Петербург для поступления в Семёновский полк, который считался "семейным" полком князей Щербатовых.

В доме Щербатовых собирался литературный кружок, созданный студентами университета, для совместного «совершенствования вкуса и способностей в отечественной словесности», в котором принимали участие Александр Грибоедов, братья Михаил и Пётр Чаадаевы и другие.

Поступил на военную службу в Семёновский полк в чине подпрапорщика (1811), впоследствии — капитан, командир роты. В составе Семёновского полка прошел Отечественную войну и заграничные походы. Сражался при Бородине, Тарутине, Малоярославце.  Подпрапорщик И. Д. Щербатов «за отличие, мужество и храбрость», проявленные в Бородинском сражении, произведён в прапорщики. Сражался при Люцене, Бауцене, Кульме и Лейпциге (1813).  
За Кульмский бой подпоручик И. Д. Щербатов награждён Орденом Святой Анны 4-ой степени.
Участвовал в сражении за Париж (1814).

После восстания Семёновского полка (1820) был переведён в Тарутинский полк. Был арестован по подозрению в организации бунта Семёновского полка (1821). Находясь под следствием и судом в течение четырёх лет находился в заточении в Витебске без объявления приговора. Военно-судной комиссией приговорён к лишению чинов и дворянства и телесному наказанию (1826). Разжалован в рядовые и сослан на Кавказ.

На Кавказе возобновил знакомство с Грибоедовым. 12 декабря 1826 года Щербатов писал родным:  «Когда погибаешь от жажды,  находишь, чего попить, так и я нашел, чего почитать. Г[рибоедов] здесь, я возобновил с ним знакомство, и он снабдил меня книгами».

И. Д. Щербатов погиб на Кавказе, дослужившись до чина штабс-капитана (1829).

Адреса 
 1800—1810 — Москва, Петровка, 38. Дом Щербатова.

Ссылки
 
 
 Щербатов Иван Дмитриевич // Витебская энциклопедия
  Щербатов Иван Дмитриевич // Грибоедов. Энциклопедия / -Щ-
 Муравьев-Апостол М. И. Воспоминания и письма 
 Андреев А. Ю. К истокам формирования преддекабристских организаций: будущие декабристы в Московском университете
 de/pdf/yakushkin_zapiski_statji_pisma_1951_text.pdf Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма декабриста...
  Штрайх С. Я. Восстание Семеновского полка в 1820 году. Историко-революционная библиотека. Государственное издательство, Петербург, 1920 г.
 Лорер Н. И. Записки моего времени. Воспоминание о прошлом
 Андреев А. Ю. "Отсутствующие всегда виновны…" (Князь И. Д. Щербатов и Д. П. Ермолаев на следствии по делу о возмущении Семеновского полка в 1820 г.) 
 Восстание Семеновского полка: причины и последствия (о членстве в СБ)

Примечания

Участники Бородинского сражения
Участники сражения при Лейпциге
Участники сражения под Малоярославцем
Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Участники сражения под Кульмом
Участники сражения при Лютцене
Участники сражения при Бауцене
Участники сражения при Париже
Участники Кавказской войны